Макде́рмотт () — фамилия ирландского происхождения. Известные носители:

 Макдермотт, Бобби (1914—1963) — американский баскетболист.
 Макдермотт, Брайан (род. 1961) — английский футболист.
 Макдермотт, Джон (род. 1980) — британский профессиональный боксёр.
 Макдермотт, Дилан (род. 1961) — американский актёр.
 Макдермотт, Дуг (род. 1992) — американский баскетболист.
 Макдермотт, Марк (род. 1971) — ирландский регбист и регбийный тренер.
 Макдермотт, Мерсия (род. 1927) — англо-болгарский историк и писательница.
 Макдермотт, Ричард Терренс (род. 1940) — американский конькобежец.
 Макдермотт, Терри (род. 1951) — английский футболист, тренер.
 Макдермотт, Фелим (род. 1963) — английский актёр и театральный режиссёр.
 Макдермотт, Чарли (род. 1990) — американский актёр.
 Макдермотт, Шон (1883—1916) — ирландский революционер, участник Пасхального восстания.
 Макдермотт, Элис (род. 1953) — американская писательница.
 Макдермотт, Эндрю (1966—2011) — британский музыкант.
 Макдермотт, Эрика (род. 1973) — американская актриса.

Примечания